Пливачке трке у дисциплини 100 метара делфин за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2016. одржане су 11. и 12. августа на Олимпијском базену у Рио де Жанеиру. 

Учестовало је укупно 43 такмичара из 32 земље, а само такмичење се одвијало у три дела. Квалификације су одржане у подневном делу програма 11. августа, полуфинала у вечерњем термину истог дана када и квалификације, док је финале одржано дан касније. 

Златну медаљу освојио је репрезентативац Сингапура Џозеф Скулинг који је финалну трку испливао у времену новог олимпијског рекорда од 50.39 секунди. То је уједно и прва златна олимпијска медаља у историји за Сингапур, почев од њиховог дебија на Летњим олимпијским играма 1948. године. Чак три пливача су испливала идентично време од 51.14 секунди, те су додељене три сребрне медаље. Сребрне медаље освојили су Мајкл Фелпс из Сједињених Држава, Ласло Чех из Мађарске и Чад ле Клос из Јужноафричке Републике. Бронзана медаља самим тим није додељена.

Освајачи медаља

Рекорди 
Уочи почетка трка у овој дисциплини важили су следећи светски и олимпијски рекорди:

Током такмичења постављен је нови олимпијски рекорд:

Квалификације 
Квалификационе трке у којима су учествовала 43 такмичара из 32 земље пливане су у подневном делу програма 11. августа. Пливало се у 6 квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 пливача са најбољим временима квалификација.

Полуфинала 
Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати трка 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.